Илья́ Кала́шников:
 Калашников, Илья Евгеньевич (род. 1982) — российский футболист.
 Калашников, Илья Иванович (ум. до 1900) — русский поэт, композитор, автор и переводчик оперных либретто.